О́рден Но́вой Зела́ндии — высший орден Новой Зеландии.

История

Орден был учреждён 6 февраля 1987 года.

Вручается за высшие военные и гражданские заслуги перед новозеландским монархом и народом Новой Зеландии. 

Статут учрежден по образу британского ордена Заслуг. 

Сувереном ордена является король Великобритании. 

Дизайн ордена разработал Филип О’Ши.

Степени

Орден имеет одну степень.

Орден имеет постоянных членов, число которых ограничено 20 живущими, дополнительных и почётных членов.

Кавалеры ордена могут использовать после своего имени инициалы O.N.Z.

Описание

Знак ордена представляет собой золотой овальный медальон с широкой каймой, покрытой спиралеобразным орнаментом белой эмали, области между спиралями покрыты эмалью красного и синего цвета. В центральном медальоне вписанный в овал гербовой щит Новой Зеландии в цветных эмалях.

Знак при помощи кольца крепится к орденской ленте.

Лента тёмно-красного цвета с белыми полосками, отстающими от края.

Источники 
 Награды мира
 За заслуги
 New Zealand: Order of New Zealand 

Ордена Новой Зеландии
Н